Tingo steht für:
 Tingo, plattdeutsch für Engeo (Bremervörde), Stadtteil von Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Tingo (Luya), Hauptstadt des Distrikts Tingo, Provinz Luya, Region Amazonas, Peru
 Distrikt Tingo, Distrikt in der Provinz Luya, Region Amazonas, Peru
 Vortex Tingo, Automodell der Marke Vortex, siehe Chery Tiggo 3

Siehe auch:
 Tingo María, Hauptstadt der Provinz Leoncio Prado, Region Huánuco, Peru
 El Tingo, Parroquia rural in der Provinz Cotopaxi in Ecuador